Een verkeersweg:
N228 (België)
N228 (Frankrijk)
N228 (Nederland), zie Provinciale weg 228
N228 (Zwitserland)